Instituto de Matemática pode se referir a uma destas instituições:

Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp
Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia
Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Desambiguações de organizações
Faculdades